Ел Порвенир има више значења:

 Ел Порвенир (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Порвенир, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Порвенир (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Порвенир, Гвадалупе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Порвенир (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Порвенир (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Порвенир (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Порвенир (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Порвенир (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Порвенир (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир, Поза де Балзора (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Порвенир де Ариба (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир, Хосе Луис Морено (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Сијете (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Порвенир (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир, Виверо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ел Порвенир (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир, Унион Кампесина (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир, Ла Лахита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Камарго, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир, Ла Лома (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир, Ранчо де Поло Алмуина (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир, Колонија Агрикола (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Тепетонго (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир, Касас Колорадас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Идалго, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Порвенир (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Фило (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Порвенир (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Порвенир (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Порвенир (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Порвенир (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Порвенир (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Порвенир, Колонија Солидаридад (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Порвенир (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Порвенир (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Порвенир (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир, Гранха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир, Лос Тепетатес (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Порвенир (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Порвенир (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Порвенир (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Порвенир (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Порвенир (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Порвенир, Ранчо де Хесус (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Порвенир (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Порвенир (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Порвенир (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Аламо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир, Естенсион Серитос (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир, Ринкон де ла Каса (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир, Порвенир Рамонес (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Чавитес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Хосе дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Хуан Баутиста Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир, Пиједра Аспера (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Пабло Тихалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир, Ранчерија ел Порвенир (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санта Круз Акатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санта Марија Нативитас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санто Доминго Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Порвенир (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Порвенир (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Порвенир, Ранчо ел Санкудо (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Порвенир (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Порвенир (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Порвенир (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Порвенир, Ла Пила (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Порвенир (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Порвенир (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Порвенир (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Порвенир (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Порвенир (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Порвенир (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Порвенир (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Порвенир (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Порвенир (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Порвенир (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Порвенир (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Порвенир (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Атил), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Порвенир Кумурипа (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Паломар (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир, Колонија ел Порвенир (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Порвенир (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Порвенир (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Порвенир (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Порвенир, Де Кинтин Арауз (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Порвенир (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Порвенир (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Порвенир (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Порвенир (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Камарго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир, Мануел Брања (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир, Магејес ла Глорија (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир, Санта Катарина (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Бахио (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир, Ла Есперанза (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Порвенир (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир, Бока де Тезонапа (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Еспехо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Отеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Магеј Дос (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир, Ла Есперанза (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Порвенир (Селестун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Порвенир (Дзидзантун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Порвенир (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Порвенир (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Порвенир (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Кањитас де Фелипе Пескадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир, Ел Порвенир дел Кармен (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику